Prenumele Varlaam este purtat de: 

 Varlaam Calabrezul, un învățat bizantin (1290-1348)
 Varlaam I, mitropolit al Ungrovlahiei între anii  1535 - 1544
 Varlaam Moțoc, mitropolit al Moldovei între anii 1632 - 1653 
 Varlaam al II-lea, mitropolit al Ungrovlahiei între anii 1672 - 1679
 Varlaam Merticariu (n. 1960), un cleric ortodox român
 Varlaam Novakshonoff,  episcop al Bisericii Ortodoxe din America pentru orașul Vancouver (din 1994)
 unul din personajele legendei Varlaam și Ioasaf
 Toponime
Varlaam este și numele unor localități din România: 
 Varlaam în județul Buzău
 Varlaam în județul Giurgiu

Prenume masculine românești
Toponime românești